Santo Tomas of Santo Tomás kan verwijzen naar:
Filipijnen:
 Santo Tomas (Batangas), gemeente in de provincie Batangas
 Santo Tomas (Davao del Norte), gemeente in de provincie Davao del Norte
 Santo Tomas (Isabela), gemeente in de provincie Isabela
 Santo Tomas (La Union), gemeente in de provincie La Union
 Santo Tomas (Pampanga), gemeente in de provincie Pampanga
 Santo Tomas (Pangasinan), gemeente in de provincie Pangasinan
Latijns-Amerika:
 Santo Tomás (vulkaan), vulkaan in Guatemala
 Santo Tomás (district in Peru)
 Santo Tomás (Colombia), gemeente in het Colombiaanse departement Atlántico
 Santo Tomás (El Salvador), gemeente in het Salvadoraanse departement San Salvador
 Santo Tomás (Nicaragua), gemeente in het Nicaraguaanse departement Chontales
samengestelde namen:
 Santo Tomás de Castilla, plaats in Guatemala; poging tot Belgische kolonisatie
 Santo Tomás del Norte, gemeente in het Nicaraguaanse departement Chinandega